The Dark Horse peut faire référence à :

 The Dark Horse, un film américain réalisé par Alfred E. Green en 1932
 The Dark Horse, un film américain réalisé par Will Jason en 1946
 The Dark Horse, un film néo-zélandais réalisé par James Napier Robertson en 2014